De COSAFA Cup 2019 was de negentiende editie van dit voetbaltoernooi, georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). 

Het toernooi vond plaats van 25 mei tot en met 8 juni in Zuid-Afrika. Acht landen speelden een groepsfase, de winnaars van die beide groepen sluiten zich aan bij de 6 landen die automatische gekwalificeerd zijn voor de kwartfinale. Zambia werd voor de vijfde keer winnaar van het toernooi, dat land versloeg in de finale Botswana met 1–0. Zimbabwe werd derde.

Stadions

Deelnemende teams

Scheidsrechters

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kwartfinale

Verliezersronde

Halve finale

Finale om 5e/6e plek

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2019
Voetbal in Zuid-Afrika
COSAFA Cup